Aquino har flere betydninger:

 Aquino (by)− en by i regionen Lazio i Italien
 Benigno Aquino, Jr. - en filippinsk oppositionsleder 
 Benigno Aquino III -  en filippinsk politiker
 Corazon Aquino − en filippinsk politiker
 Javier Aquino − en mexicansk fodboldspiller